Lejeune, LeJeune oder Le Jeune steht für:
 Lejeune (Familienname) (LeJeune, Le Jeune), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lejeune (Fahrradhersteller), französischer Fahrradhersteller
 Lejeune (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 LeJeune (North Carolina), Ort im US-Bundesstaat North Carolina
 Guillaume Crespin V. (genannt Le Jeune), französischer Adliger

Siehe auch:
 Jeune